14-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 10 по 13 августа 1978 года в югославской столице Белграде (ранее город дважды принимал мировые первенства, в 1971 и 1975 годах). Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Спорт в Югославии в 1978 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Белграде
Август 1978 года